«Парти́зан» — сербский профессиональный баскетбольный клуб из города Белград, выступающий в Адриатической лиге и чемпионате Сербии.

История 
В 1945 году, по окончании Второй мировой войны, в Югославии на основе белградского ЦДКА был создан баскетбольный клуб «Югославская Армия», вскоре получивший название «Партизан».

Первые успехи пришли в конце 1970-х годов, когда команда выиграла национальный чемпионат и кубок, а также Кубок Корача. В 1992 году команда выиграла Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале в Стамбуле «Ховентут» со счётом 71:70.

В настоящее время «Партизан» играет в чемпионате Сербии, также является постоянным участником Евролиги. Главным и принципиальным соперником клуба, как и в футболе, является белградская «Црвена Звезда».

Титулы 
Европейские и региональные:
 Победитель Кубка европейских чемпионов: 1992
 Победитель Кубка Корача: 1978, 1979, 1989
 Победитель Адриатической лиги: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
Национальные:
 Чемпион Югославии: 1945, 1976, 1979, 1981, 1987
 Чемпион Сербии и Черногории: 1992, 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
 Чемпион Сербии: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
 Кубок Югославии: 1979, 1989
 Кубок Сербии и Черногории: 1992, 1994, 1995, 1999, 2000, 2002
 Кубок Сербии: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020

Сезоны

Состав

См. также 
 Партизан (футбольный клуб, Белград)
 Партизан (хоккейный клуб, Белград)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Фан-сайт 

Баскетбольные клубы бывшей Югославии
Баскетбольные клубы Сербии
Участник баскетбольной Евролиги
Спортивное общество «Партизан»
Спорт в Белграде